Весёлый Гай — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Весёлый Гай — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Весёлый Гай — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Весёлый Гай — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.

Украина 
 Весёлый Гай — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Весёлый Гай — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Весёлый Гай — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Весёлый Гай — бывшее село в Казанковском районе Николаевской области, ликвидировано в 2005 году.
 Весёлый Гай — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Весёлый Гай — село в Ямпольском районе Сумской области.